Grosu ist der Familienname folgender Personen:

 Anca Grosu (* 1962), deutsche Radiologin und Onkologin
 Cristina Grosu (* 1976), rumänische Leichtathletin
 Eduard-Michael Grosu (* 1992), rumänischer Radrennfahrer